Prott ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Prott (1869–1903), deutscher Epigraphiker
 Johann von Prott (1573–1634), deutscher Diplomat und Kanzler der Grafschaft Oldenburg
 Julius Prott (1841–1901), deutscher Opernsänger, siehe Julius Perotti
 Jürgen Prott (* 1942), deutscher Soziologe
 Viktor von Prott (1781–1857), hannoverscher General und Kriegsminister

Siehe auch:
 Prot
 Brott